Pula – comune della città metropolitana di Cagliari
Pula – comune dell'Ungheria
Pula – nome croato della città di Pola (Croazia)
Pula – involucro che riveste il chicco del grano o del riso
Pula – valuta del Botswana
Pula – giocatore di calcio a 5 russo

Altri progetti